Њу Бритен има више значења:
 Њу Бритен (Конектикат), град
 Њу Бритен (Пенсилванија), град

Види још
 Нова Британија, острво